Кроган () — многозначный термин.

Фамилия 
  (1791—1849) — американский военный деятель, обладатель Золотой медали Конгресса США за оборону форта Стивенсон в Англо-американской войне 1812 года, генерал-инспектор Армии США (1825—1849).
  (род. 1968) — американский легкоатлет, чемпион США по бегу на 3000 м с препятствиями (1991, 1994—1997).
  (1914—1979) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Монреаль Марунз».

Другое 
 Кроганы — одна из инопланетных рас в серии компьютерных игр Mass Effect.

См. также